Thurso est un toponyme désignant notamment :

Thurso est une ville britannique d’Écosse.

Thurso est une ville canadienne du Québec.

Le fleuve Thurso, cours d'eau de l’Île du Sud.

Homonymie de toponyme